Журавко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Журавко, Алексей Валерьевич (1974—2022) — депутат ВС Украины.
 Журавко, Валерий Викторович (1947—2020) — советский футболист.